Провінція Карчі () — провінція Еквадору, розташована на півночі країни в Еквадорських Андах. Населення провінції — 162 тис. мешканців, її столиця — місто Тулкан. Провінція поділяється на 6 кантонів.

Карчі